États généraux peut se référer à :

France 
 États généraux du Royaume de France, assemblées convoquées par le roi de France pour évaluer l'état du Royaume et pour représenter les trois ordres.
 États généraux des provinces, appelés États provinciaux ou plus simplement États.
 États généraux organisés par le Comité consultatif national d'éthique sur des sujets de bioéthique.
 État généraux, émission de télévision.
 États généraux de la Justice : procédure de réflexion sur l'organisation de la Justice en France lancée en juin 2021 par Emmanuel Macron.

Pays-Bas
Les états généraux sont le nom porté par le parlement des différents Pays-Bas à différentes périodes de son histoire.
 États généraux des Dix-sept provinces de 1472 à 1579
 États généraux (Staten Generaal) des Provinces-Unies 1579-1795.
 États généraux du royaume des Pays-Bas

Russie
 zemski sobor (de 1549 à 1922)

Autres

 États généraux des femmes des quartiers en 2002, qui donneront naissance à l'association Ni putes ni soumises
 États généraux de la philosophie en 1979
 États généraux de la psychanalyse en 2000 à Paris, en 2003 à Rio de Janeiro
 États généraux de la naissance en 2003

 États généraux du Canada français de 1966 à 1969
 Les États généraux sur la situation et l'avenir de la langue française au Québec furent une commission d'enquête dirigée par Gérald Larose de 2000 à 2001 sur la situation de la langue française dans la province de Québec.
 États généraux de l'Europe en 2007

 États généraux de l'enseignement supérieur de 1987
 Association des états généraux des étudiants de l'Europe

 Cahiers des États généraux
 États généraux des Dix-sept provinces de 1472 à 1579 (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas)
 États généraux des Pays-Bas autrichiens de 1713 à 1749 (Belgique, Luxembourg)

Voir aussi
 États de Jersey

Notes et références